Жемочкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жемочкин, Борис Николаевич (1887—1961) — советский учёный, инженер-строитель и проектировщик, крупный специалист по железобетонным сооружениям, автор курса теории упругости.
 Жемочкин, Дмитрий Николаевич (1891—1966) — советский учёный, специалист кожевенного дела. Лауреат Сталинской премии.